Нябе () — пригородный сельский уезд,  расположенный на юго-востоке Хошимина (Вьетнам). В уезде проживает 103 тысячи человек.

География 
Уезд Нябе расположен на юго-востоке города Хошимин, примерно в 12 км от центра города. 

Административные границы Нябе: 

 на севере граничит с городским районом 7 Хошимина, 
 южной границей является граница уезда Канзюок провинции Лонган,
 с востока уезд ограничен рекой Нябе (за рекой провинция Донгнай) и рекой Соайзап (за ней уезд Канзё),
 городской район Биньтянь примыкает к Нябе с запада. 

Уезд расположен на важном водном пути от моря к центру города Хошимин. В западной части уезда Нябе канал Кайхо соединяет дельту Меконга с Хошимином. 

Речная система южного Вьетнама удобна для расширения транспортной сети, что позволяет строить глубоководные порты, способные принимать крупнотоннажные суда. Непосредственно в Нябе компания Petrolimex Saigon построила нефтеналивной терминал. 

Из-за близости уезда к устью реки, в сухой сезон здесь часто ощущается нехватка питьевой воды. 

В состав уезда Нябе входит 7 общин: город Нябе и 6 коммун — Хиепфыок, Лонгтхой, Нёндык, Фусуан (город), Фыоккиен и Фыоклок.

История

Французский колониальный период 
5 июня 1862 года, после заключения Сайгонского договора, французы взяли под свою власть три провинции юго-востока Вьетнама. Административная структура несколько лет оставалась прежней, но в 1866 году Франция объединила районы Биньзыонг и Биньлонг в графство Сайгон, куда вошла и территория современного Нябе.

С 1975 года по настоящее время 
После того, как 30 апреля 1975 года Временное правительство Республики Южный Вьетнам захватило столицу Сайгон и прилегающие районы, 3 мая 1975 года был административно выделен город Сайгон-Зядинь. В соответствии с постановлением от 9 мая 1975 года в городе Сайгон-Зядинь был образован район (уезд) Нябе.

Экономика 
В уезде активно развивается промышленность, торговля, сфера услуг, транспорт, но большую роль продолжает играть сельское хозяйство.

В связи с ростом Хошимина в Нябе строятся новые городские районы с жилой застройкой — кампус университета ABC, городской район The Star Village, городской район GS Metrocity, городской район Сан-Сити Фыоккиен, квартал Гарден-парк и другие.

Примечания 

Уезды Вьетнама
Административное деление Хошимина